Znane postaci noszące imię i nazwisko Józef Porzecki:

 Józef Porzecki (1870-1941) – generał brygady Wojska Polskiego
 Józef Porzecki – polski historyk i działacz społeczny na Białorusi

Zobacz też
 Rejon porzecki – jednostka terytorialna Białoruskiej SRR